Game One — это французский телеканал, посвящённый видео-играм, который принадлежит MTV Networks Europe.

Канал показывает несколько японское аниме, например, Fairy Tail, Naruto, Dragon Ball, Dragon Ball Z и Eyeshield 21.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телеканалы, запущенные в 1998 году
MTV
Спутниковые телеканалы Франции
Телеканалы на французском языке